Исмаил Мамедов (; 5 августа 1976) — азербайджанский футболист, полузащитник. Выступал за сборную Азербайджана.

Биография 
Во взрослом футболе дебютировал в 16-летнем возрасте в составе клуба «Хазар» (Сумгаит) в высшей лиге Азербайджана. Со следующего сезона стал регулярно играть за команду и выступал за неё бессменно до 1997 года. В 1992 и 1993 годах становился серебряным призёром чемпионата, по итогам сезона 1994/95 клуб вылетел из высшей лиги, а в сезоне 1995/96 победил в турнире первого дивизиона. В сезоне 1996/97 Исмаил стал лучшим бомбардиром своего клуба с 12 голами.

В сезоне 1997/98 выступал за армейский клуб ОИК, затем на один год вернулся в клуб из Сумгаита, переименованный в «Кимьячи». В 1999 году перешёл в «Шамкир», где провёл три года, становился чемпионом страны в сезонах 1999/00, 2000/01 и неофициально в прерванном сезоне 2001/02, а также финалистом Кубка Азербайджана 2001/02.

В сезоне 2003/04 играл за бакинский «Нефтчи», с которым стал чемпионом и обладателем Кубка страны. На следующий год играл за «Карабах» (Агдам), а в сезоне 2005/06 в составе «Карвана» (Евлах) завоевал серебряные медали и стал финалистом Кубка Азербайджана. В последних сезонах своей карьеры играл за «Гянджларбирлийи» (Сумгаит), МОИК и «Карван» и трижды подряд занимал места в зоне вылета. Сезон 2010/11 провёл в первой лиге за «Абшерон», с которым победил в турнире.

Всего в высшей лиге Азербайджана забил 76 голов.

В национальной сборной Азербайджана дебютировал 17 апреля 2002 года в товарищеском матче против Мальты, заменив на 85-й минуте Эмина Имамалиева. Следующий матч сыграл только через два с половиной года. Всего в 2002—2005 годах провёл 7 матчей за сборную.

Достижения 
 Чемпион Азербайджана: 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2003/04
 Серебряный призёр чемпионата Азербайджана: 1992, 1993, 2005/06
 Победитель первого дивизиона Азербайджана: 1995/96, 2010/11
 Обладатель Кубка Азербайджана: 2003/04
 Финалист Кубка Азербайджана: 2001/02, 2005/06

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Азербайджана
Игроки сборной Азербайджана по футболу
Игроки ФК «Хазар» Сумгайыт
Игроки ФК МОИК
Игроки ФК «Шамкир»
Игроки ФК «Нефтчи» Баку
Игроки ФК «Карабах» Агдам
Игроки ФК «Карван»
Игроки ФК «Шамахы»
Игроки ФК «Стандард» Сумгаит
Игроки ФК «Гянджларбирлийи»